MSC (произносится: МССи; МСЦ) — аббревиатура.

 MSC () — математическая предметная классификация, классификатор разделов математики.
 MSC () — центр мобильной коммутации, один из ключевых компонентов базовой сети GSM.
 MSC () — центр пилотируемых космических полётов.
  — американская компания, производитель программных симуляторов.
 MSC (Mediterranean Shipping Company) — швейцарская судоходная компания.
  — ген.

См. также 
 МСЦ ЕХБ — Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов.
 МСЦ РАН — Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН.